Камерон «Кам» Бирг (; ) — канадский гребец, выступавший за сборную Канады по академической гребле в период 2002—2005 годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Афинах, чемпион мира, победитель этапов Кубка мира и Королевской регаты Хенли.

Биография 
Камерон Бирг родился 17 октября 1972 года в городе Саскатун провинции Саскачеван.

Заниматься академической греблей начал в 1987 году, проходил подготовку в местном одноимённом клубе «Саскатун».

Дебютировал на взрослом международном уровне в сезоне 2002 года, когда впервые вошёл в основной состав канадской национальной сборной и выступил на чемпионате мира в Севилье, где в зачёте распашных безрульных двоек дошёл до стадии полуфиналов.

В 2003 году в безрульных четвёрках одержал победу на этапе Кубка мира в Люцерне и на мировом первенстве в Милане, стал обладателем награды Stewards's Challenge Cup Королевской регаты Хенли.

Выиграв этап Кубка мира 2004 года в Мюнхене, благополучно прошёл отбор на летние Олимпийские игры в Афинах. В программе четвёрок без рулевого в решающем заезде пришёл к финишу вторым позади команды из Великобритании и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль.

После афинской Олимпиады Бирг ещё в течение некоторого времени оставался в составе гребной команды Канады и продолжал принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2005 году он занял четвёртое место в безрульных четвёрках на этапе Кубка мира в Люцерне и выступил на чемпионате мира в Гифу, где в восьмёрках сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал В и расположился в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Камерон Бирг  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по академической гребле